Argentína nagyobb városai népesség szerint

 
Települések listái országok szerint